Christow ist der Name folgender Orte:
 Christow (Devon), Dorf in der Grafschaft Devon, England

Christow (weibliche Form Christowa) oder Hristow ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Hristov (1914–2000), mazedonischer Rechtswissenschaftler
 Boris Christow (1914–1993), bulgarischer Opernsänger (Bass)
 Christina Christowa (* 1954), bulgarische Politikerin
 Christo Christow (* 1935), bulgarischer Stabhochspringer
 Christo Christow (Gewichtheber) (* 2001), bulgarischer Gewichtheber
 Christo Angelow Christow (1915–1992), bulgarischer Historiker
 Christo Jankow Christow (1915–1990), bulgarischer Physiker
 Christo Kostow Christow (1926–2007), bulgarischer Filmregisseur
 Dobri Christow (1875–1941), bulgarischer Komponist
 Georgi Christow (* 1985), bulgarischer Fußballspieler
 Iwanka Christowa (1941–2022), bulgarische Kugelstoßerin
 Jordan Christow (* 1984), bulgarischer Fußballspieler
 Jordanka Christowa * (1943–), bulgarische Sängerin
 Julian Christow (* 1984), bulgarischer Badmintonspieler
 Kiril Christow (1875–1944), bulgarischer Schriftsteller
 Lasar Christow (* 1954), bulgarischer Kanute
 Liliana-Dobri Christova (1904–1985), bulgarische Konzertpianistin
 Lora Christowa (* 2003), bulgarische Biathletin
 Marijan Christow (* 1973), bulgarischer Fußballspieler
 Nentscho Christow (1933–2002), bulgarischer Radrennfahrer
 Pascha Christowa (1946–1971), bulgarische Sängerin
 Petko Christow (1950–2020), bulgarischer Bischof
 Petko Christow (Fußballspieler) (* 1999), bulgarischer Fußballspieler
 Pawel Christow (* 1951), bulgarischer Ringer
 Rossen Christow (* 1982), bulgarischer Eishockeyspieler
 Stefan Christow (* 1985), bulgarischer Radrennfahrer

 Wenzislaw Christow (* 1988), bulgarischer Fußballspieler
 Jawor Christow (* 1976), bulgarischer Bogenschütze
 Zwetanka Christowa (1962–2008), bulgarische Diskuswerferin

Siehe auch:
 Kryštof, Krzysztof, Kristof, Christov, Christof, Christoff, Kristoff, Christophe, Christo (Begriffsklärung), Kristo